Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2004./05. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Kvalifikacije za 2. HNL Jug

Poveznice 
 1. HNL 2004./05.
 2. HNL 2004./05.
 4. rang HNL-a 2004./05.
 5. rang HNL-a 2004./05.
 6. rang HNL-a 2004./05.
 7. rang HNL-a 2004./05.
 Hrvatski nogometni kup 2004./05.

Izvori 
 RSSSF.com, Hrvatska 2004./05., 3. HNL
 

2004./05. 
 3